Пинки — термин, который может означать:

 Пинки () — мизинец.
 Битва при Пинки
 Пинки и Брейн — американский мультсериал Стивена Спилберга о лабораторных мышах.
 Пинки (порноактриса) (род. 1982) — американская порноактриса.
 Пинки (фильм) — кинофильм режиссёра Элиа Казана, вышедший на экраны в 1949 году.
 , американский бейсболист (ум. ).
 Пинки Пай — персонаж франшизы «My Little Pony».